Boliviaans voetbalelftal (mannen)
 Boliviaans voetbalelftal (vrouwen)